Nemico pubblico (The Public Enemy) – film del 1931 diretto da William A. Wellman
The Public Enemy – tag team di wrestling

Pagine correlate 
 Public Enemy (disambigua)